Granito – roccia magmatica intrusiva
 Granito – comune brasiliano nello Stato del Pernambuco
 Granito – classificazione commerciale di una roccia usata sia come materiale da costruzione che da decorazione
 Granito – sommergibile della Regia Marina varato nel 1941
 Granito – racconto di Adalbert Stifter del 1853